Die League of Ireland 1948/49 war die 28. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga.

Der Drumcondra FC konnte den Titel erfolgreich verteidigen.

Modus 
Zu den acht Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, wurden mit dem Transport FC und Sligo Rovers zwei weitere Teams zugelassen. Die zehn Teams spielten an 18 Spieltagen zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1949
Fußballsaison 1948/49